MacLennan oder Maclennan ist der Familienname folgender Personen:

 Dorothy Duncan MacLennan (1903–1957), kanadische Schriftstellerin
 Duncan MacLennan, australischer Musikproduzent und DJ, siehe DCUP
 Elizabeth MacLennan († 2015), britische Schauspielerin
 Francis Maclennan (1873–1935), US-amerikanischer Opernsänger
 Hugh MacLennan (1907–1990), kanadischer Schriftsteller
 James Maclennan (1833–1915), kanadischer Jurist und Politiker
 Jason McLennan (* 1974), fidschianischer Rugby-Union-Spieler 
 Robert Maclennan, Baron Maclennan of Rogart (1936–2020), britischer liberaldemokratischer Politiker und Life Peer
 Rosannagh MacLennan (* 1988), kanadische Trampolinturnerin

Siehe auch:
 McLennan